Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du 10 au .

Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Wozniacki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Katarina Srebotnik.

Faits marquants 
 Justine Henin, numéro 3 à la WTA Race, bénéficie d'une wild-card pour cette  qu'elle dispute depuis son retour en  ; elle chute au  contre l'Argentine Gisela Dulko mais obtient son classement technique au terme de la quinzaine californienne.
 Depuis l'édition 2002, les sœurs Serena Venus Williams boycottent ce tournoi pourtant obligatoire après que la cadette eut été sifflée en finale un an plus tôt. Elles considèrent le public comme raciste et ne veulent plus participer à l'épreuve. Elle encourent de ce fait une amende.
 Pour la  consécutive, aucune tête de série américaine n'est présente dans ce tournoi.
 Quart de finaliste ici l'an dernier, Dinara Safina déclare forfait à cause d'une blessure au dos. 
 La première tête de série se trouve alors être la finaliste des éditions 2007 et 2008, Svetlana Kuznetsova qui est éliminée dès son .
 Jelena Janković triomphe en simple face à Caroline Wozniacki : elle signe à cette occasion le  de sa carrière, le premier depuis l'Open de Cincinnati.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2010)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Indian Wells
Sport en Californie en 2010
Tennis en mars 2010
Tennis aux États-Unis en 2010